Ziesemer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Ziesemer (* 1953), deutscher Journalist
 Dominique Lars Ziesemer (* 1969), deutscher Fernsehmoderator
 Edgar Ziesemer (1895–1971), deutscher Kameramann
 Helga Carla Ziesemer (* um 1945), deutsches Model
 Walther Ziesemer (1882–1951), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Ziesmer